Тракторозаводский район: название районов в разных городах.

 Тракторозаводский район — район Волгограда.
 Тракторозаводский район — район Челябинска.